LibreOffice Writer – edytor tekstu
 OpenOffice.org Writer – edytor tekstu
 Writer – album Carole King z 1970 roku